Капович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Капович, Исаак Исаевич (Коган, 1896—1972) — советский педагог, экономист, организатор образования.
 Капович, Катя (Екатерина Юльевна; род. 1960) — русский и американский поэт, прозаик, редактор, двоюродная сестра М. Э. Каповича.
 Капович, Михаил Эрикович (род. 1963) — советский и американский математик, внук И. И. Каповича.